Velika nagrada ZDA 2000 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 24. septembra 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,266
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,392
| +0,126
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,428
| +0,162
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,600
| +0,334
|-
! 5
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:15,006
| +0,740
|-
! 6
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:15,017
| +0,751
|-
! 7
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:15,067
| +0,801
|-
! 8
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:15,317
| +1,051
|-
! 9
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:15,418
| +1,152
|-
! 10
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:15,484
| +1,518
|-
! 11
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:15,762
| +1,496
|-
! 12
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:15,784
| +1,518
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:15,808
| +1,542
|-
! 14
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:15,881
| +1,615
|-
! 15
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:15,907
| +1,641
|-
! 16
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:16,060
| +1,794
|-
! 17
| 7
|  Eddie Irvine 
| Jaguar-Ford
| 1:16,098
| +1,832
|-
! 18
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:16,143
| +1,877
|-
! 19
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:16,225
| +1,959
|-
! 20
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:16,471
| +2,205
|-
! 21
| 21
|  Gaston Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 1:16,809
| +2,543
|-
! 22
| 20
|  Marc Gené 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:17,161
| +2,895
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 73
| 1:36:30,883
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 73
| + 12,118 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 73
| + 17,368 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 73
| + 17,936 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 73
| + 28,813 s
| 2
| 2
|-
! 6
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 73
| + 51,694 s
| 12
| 1
|-
! 7
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 73
| + 1:11,115
| 17
|  
|-
! 8
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 72
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 72
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 72
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 72
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 72
| +1 krog
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 64
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 59
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 58
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 45
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 44
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 34
| Zavore
| 13
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 25
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 18
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 14
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 12
| Trčenje
| 5
|  
|}

Opombe 

 To je bila prva Velika nagrada ZDA od tiste leta 1991.

Formula 1 sezona 2000
2000